Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2011 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jürgen Melzer in Philipp Petzschner sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (prvi krog)
  Maks Mirni  /  Daniel Nestor (drugi krog)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (tretji krog)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (četrtfinale)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (polfinale) 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (četrtfinale)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (drugi krog)

<ol start="9">
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (prvaka) 
  Christopher Kas /  Alexander Peya ''(prvi krog)
  František Čermák /  Filip Polášek ''(prvi krog)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(drugi krog) 
  Marcel Granollers /  Marc López ''(tretji krog)
  Eduardo Schwank /  Juan Ignacio Chela ''(drugi krog) 
  Mark Knowles  /  Xavier Malisse ''(tretji krog)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (prvi krog)

 Rezultati 
Legenda
 Q = Kvalifikanta
 WC = S povabilom (Wild card'')
 LL = Srečna poraženca
 r = predaja

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2011